Православие в Сингапуре — христианская деноминация на территории государства Сингапур, последователи которой составляют порядка 0,004 % населения страны (около 200 человек в 2010 году).

Русская православная церковь 
Московский Патриархат представлен Приходом Успения Пресвятой Богородицы Русской православной церкви, расположенным по адресу: 110 Highland Road, Singapore 549190.(рядом с станцией метро Kovan) в домовом храме. Телефон: +65-6462-24-48. E- mail: roc.singapore@gmail.com
Республика Сингапур:
1. Принять новообразованный приход в честь Успения Божией Матери в Республике Сингапур в юрисдикцию Русской Православной Церкви.
2. Архипастырское окормление Успенского прихода в Республике Сингапур поручить епископу Уссурийскому Сергию, викарию Владивостокской епархии.
12 декабря 2008 года Приход был зарегистрирован в Регистрационной палате Сингапура и получил официальный статус религиозной организации в Сингапуре.
В храме регулярно проводятся богослужения, их проводит иеромонах Питирим (Донденко).
Расписание богослужений и новости можно посмотреть на соответствующей страничке Прихода в Facebook 

Также настоятель храма регулярно приезжает в Малайзию для проведения служб.

Константинопольский патриархат 

В Республике Сингапур действует приход Воскресения Христова в юрисдикции Сингапурской митрополии Константинопольского Патриарахата.

Примечания